Лесли Эндрю Гарай (; ) — американский ботаник венгерского происхождения.

Биография 
Лесли Эндрю Гарай родился в Венгрии в 1924 году.

Он был куратором Oakes Ames Orchid Herbarium в течение 50 лет. Этот период его жизни был наиболее плодотворным. Лесли Эндрю Гарай занимался систематикой видов различных родов растений и изучил многие роды семейства Орхидные.

Скончался 19 августа 2016 года.

Некоторые публикации 

 New & Noteworthy Records for Argentine Orchidology. 1954.  Comunicaciones del Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales. Ciencias botánicas 1: 6.
 The first Handbook of Orchid Nomenclature.
 Synopsis of the genus Oncidium. 1974. Издание Herbarium Bradeanum.
 The genus oeceoclades Lindl. 1976. Harvard University. Botanical Museum. Bot.Museum leaflets.
 Venezuelan Orchids, Dunsterville, GCK & Leslie A.Garay. Издание Andre Deutsch, London & Amsterdam, 1959—1976.
 A generic revison of the Spiranthinae. 1982. Издание Bot. Museum leaflets, Harvard University.
 Classification of orchid species. 1999. En: Harvard Papers in Botany. 4(1): 311, fig. 7B. Cambridge, MA.
 Natural & artificial hybrid generic names of orchids, 1887—1965. 1966. Botanical Museum leaflets, Harvard University. 212 pp.
 Flora of the Lesser Antilles: Orchidaceae. 1974. Garay, LA, HR Sweet. Издание Amer Orchid Soc. ISBN 9994116177.
 Orchids of Southern Ryukyu Islands. 1974. Leslie A.Garay & Herman R.Sweet. Издание Botanical Museum, Harvard University. 180 pp.
 Orchids Venezuela, Dunsterville, GCK & Leslie A Garay. 3 volúmenes. 1979. Publ. Oakes Ames Orchid Herbarium of the Botanical Museum of Harvard University. Cambridge, MA.
 Systematics of the genus Stelis SW. 1979. Harvard University. Botanical museum leaflets. 259 pp.
 Index to the orchid herbarium of Oakes Ames in the botanical museum of Harvard University. 1989. Издание Chadwyck-Healey. 204 pp. ISBN 0898870801.

Примечания

Литература 
 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ботаники по алфавиту
Ботаники США